Iran:
 Zir Kal – wioska
 Zir Khaki – wioska
 Zir Zamin – wioska

Szwajcaria:
 Zir – retoromańska nazwa gminy Zizers

Inne:
 Zir – krater marsjański